Terril (Iowa); een plaats (city) in de Amerikaanse staat Iowa
terril; van het Picardische "terre-il" (zieke grond), hoofdzakelijk Waals Belgische en Noord-Franse term voor een steenberg; een kunstmatige berg nabij mijnen waar de niet gebruikte steenkool of steenafval werd gedeponeerd. Onder meer in de Belgische en Nederlandse provincies Limburg bevinden zich meerdere van dergelijke steenbergen, die er in de 19e eeuw ontstonden.